Ханенко: Ханенки () — украинская фамилия и дворянский род.

 
 Ханенко, Богдан Иванович (1850—1917) — промышленник, меценат.
 Ханенко, Варвара Николовна (1852—1922) — киевский коллекционер и меценат.
 Ханенко, Василий Александрович (1878—?) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Черниговской губернии.
 Ханенко, Владимир Антонович (1920—2014) — советский футболист и футбольный арбитр.
 
 Ханенко, Николай Данилович (1691—1760) — генеральный хорунжий Войска Запорожского, известный мемуарист.